Grizzly Bear (englisch für „Grizzlybär“) steht für:
 Grizzly Bear (Band), US-amerikanische Indie-Rockband (ab 1999)
 Grizzly Bear, kanadische Silbermünze aus der Serie Canadian Wildlife
 Grizzlybär, in Nordamerika lebende Unterart des Braunbären

Siehe auch: 
 Grizzly (Begriffsklärung)